Robert, Bob ou Bobby Scott peut désigner :
 Bob Scott (1928-1954), pilote automobile américain ;
 Bobby Scott (1937-1990), musicien américain ;
 Bob Scott (1938-2009), ornithologue britannique ;
 Bobby Scott (1949-), joueur de football américain ;
 Robert Scott (1811-1877), philologue ;
 Robert Scott (1854-1944), homme politique néo-zélandais ;
 Robert Scott (1878-1945), joueur de rugby à XV international écossais ;
 Robert Scott (1901-1974), homme politique britannique ;
 Robert Scott (1903-1968), administrateur colonial britannique ;
 Robert Scott (1941-), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Robert Scott, homme politique canadien ;
 Robert Scott, musicien néo-zélandais ;
 Robert Scott, rameur d'aviron australien ;
 Robert Scott (1874-1961), militaire britannique ;
 Robert Scott (1998-), coureur cycliste britannique ;
 Robert Falcon Scott (1868-1912), explorateur polaire ;
 Robert Lee Scott, Jr. (1908-2006), pilote de chasse et as américain de la Seconde Guerre mondiale ;
 Robert Kingston Scott, homme politique américain ;
 Robert Wellbeloved Scott (1803-1856), homme politique britannique ;
 Robert C. Scott (1947-), homme politique américain ;
 Robert R. Scott (1915-1941), militaire américain ;
 Robert S. Scott (1913-1999), militaire américain ;
 Robert W. Scott (1929-2009), homme politique américain.